Clavus (lat. clavus „Nagel“) bezeichnet

 die Sohlennägel mit halbkugeligen Köpfen an den Caligae (Marschsandalen der römischen Legionäre). Bei langen Märschen erhielten sie ein clavarium (Soldzuschlag), um verbrauchte clavi zu ersetzen.
 den purpurnen Streifen, der bei römischen Senatoren und Rittern an der Tunika vom oberen bis zum unteren Saum verlief und ihren Stand kenntlich machte. Der Clavus war bei den Senatoren breiter als bei den Rittern.
 das Hühnerauge
 einen Teilbereich der Hemielytren (Halbdecken) der Wanzen
 Clavus (Gattung), eine Gattung der Schnecken aus der Familie Drilliidae

Clavus ist der Name folgender Personen:
 Claudius Clavus (* 1388) (Claudius Claussön Swart, Claudius Clavus Suartho oder Nicholas Niger), dänischer Kartograph